Андреевка — деревня Ковылкинского района Республики Мордовия в составе Примокшанского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 6 километров по прямой на восток-северо-восток от районного центра города Ковылкино.

История 
В «Списке населённых мест Пензенской губернии за 1869» Андреевка владельческая деревня из 24 дворов Наровчатского уезда. Названа по имени владельца деревни — Андрея Николаевича Арапова.

Население 

Постоянное население составляло 47 человек (русские 98 %) в 2002 году, 38 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ковылкинского района